Ричард Баес е парагвайски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 26 мача за националния отбор на Парагвай.

Външни препратки 
 National Football Teams

Парагвайски футболисти